Менелай Лагид (Менелай, сын Лага; ) — царь кипрского города Саламин (310/9—306 до н. э.). Сын Лага и младший брат Птолемея I Сотера.

Биография 
Имя Менелая Лагида не называется среди македонских военачальников при жизни Александра Македонского, хотя упоминается Филархом в выражениях, позволяющих предположить, что Менелай уже тогда занимал высокую должность.

Первое упоминание относится к 315 до н. э., когда он был назначен своим братом командовать силами, отправленными на Кипр, где они должны были сотрудничать с флотом Селевка и Никокреоном, царем Саламина. Совместными усилиями они вскоре подчинили все города Кипра. Менелай стал самовластно распоряжаться на острове, а любой местный царёк мог быть им смещен, заключен в тюрьму или убит при малейшем признаке недовольства.

Так продолжалось до 306 до н. э., когда на Кипр прибыл Деметрий Полиоркет с сильным флотом и армией. Не имея возможности бороться со столь превосходящими силами в чистом поле, Менелай собрал все свои войска и заперся в стенах Саламина, собираясь защищаться до последнего. Рискнув выйти из города, он потерпел поражение и понес большие потери; после этого Деметрий начал осаду в свойственной ему манере. Менелай, однако, смог сжечь осадные машины и отчаянными усилиями продержался до прибытия из Египта своего брата Птолемея с мощным флотом.

Последовало грандиозное морское сражение, в ходе которого Менелай послал шестьдесят кораблей в помощь Птолемею. Однако, хотя они и смогли вырваться из городской гавани, но прибыли слишком поздно, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Полный разгром египетского флота развеял все надежды на снятие осады, после чего Менелай немедленно сдал Саламин со всеми сухопутными и морскими силами Деметрию. Победитель, с характерным для него великодушием, отправил Менелая в сопровождении оставшихся верными ему людей в Египет, при этом разрешив забрать всю свою собственность.

После этого о Менелае Лагиде ничего не известно. Остались монеты с его именем, отчеканенные в период его правления на Кипре.

Примечания

Литература 
 
 
 E. R. Bevan, House of Ptolemy, Глава II

Династия Птолемеев
Персоналии:Древняя Македония
Правители Кипра
Правители Азии IV века до н. э.